Blueberry  o Cyanococcus, secció botànica de plantes amb flors del gènere Vaccinium amb baies porpra fosc
 Blueberry (còmic), personatge de ficció de còmic de l'oest i una sèrie de còmics franco-belgues creada pel guionista belga Jean-Michel Charlier
 Blueberry: L'experiència secreta, pel·lícula de Jan Kounen estrenada l'any 2004, inspirada lliurement en els dibuixos animats Blueberry